Kammerforst è il nome delle seguenti località:
 Kammerforst – comune tedesco della Turingia
 Kammerforst – comune tedesco della Renania-Palatinato